Церковь Преполовения Пятидесятницы на Спасском подворье — православный храм во Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения. Находится в Окольном городе на Детской (Спасской) улице, дом 3.

Освящён в честь праздника Преполовения Пятидесятницы (дня Святой Троицы), отмечаемого на 25 день по Пасхе.

Описание

Размеры 
Габариты 23 метра на 10 метров.

История 
В летописях церковь на этом месте впервые упоминается в январе 1468 года, когда приехавший из Новгорода архиепископ Иона «призвал в Пустынский двор посадников Пскова и священство». В книге «Прошлое города Пскова» Владимира Гедимина указано, что церковь построена в 1494 году на подворье Великопустынского монастыря.

В 1766 году в церковь был перенесён из Великопустынского монастыря в Рожницкой засаде «образ локотной в киоте». После упразднения Великопустынского монастыря в XVIII веке служила подворьем Спасо-Елеазаровского монастыря. В то время в церковном подвале находился колодец с чистой водой.

В августе 1820 года архимандрит Зосима рапортовал архиепископу Евгению, что в церкви «становится опасно совершать служение». В это же время архитектор Франц Ябс сделал заключение, что церковь «…довольно прочна, для безопасности следует сломать своды в церкви и алтаре равно переднюю каменную главу а вместо сводов сделать деревянные накаты оштукатурить и выбелить не трогая кровли».

В 1822 году была снята часть кровли и сломаны своды. После этого на средней поперечной стене, над царскими вратами, и над северной и южной дверями с обеих сторон, оказались немалые трещины ниже и выше сводов, отчего стена была сломана и возведена вновь.

В 1867 году над папертью храма на месте древней звонницы на столбах была возведена каменная шатровая колокольня.

Церковь была закрыта до начала Великой Отечественной войны. Во время войны немцы использовали церковь в качестве гаража, для чего с южной стороны храма были прорублены широкие ворота.

В 1960 году в апсиде церкви была размещена кузница, а в четверике с пристроенным тамбуром — гараж со смотровой ямой и тепляком. Трапезная играла роль административного помещения, а в обстроенном крыльце находилась кладовая.

В 1995 году церковь возвращена Русской православной церкви и приписана к Троицкому собору. Восстановление церкви началось летом 2006 года. Первое богослужение, на котором присутствовала заместитель председателя Государственной думы Любовь Слиска, состоялось 5 января 2007 года.

В настоящее время церковь является подворьем Спасо-Елеазаровского монастыря.

Виды храма

Примечания

Источники 
 Аршакуни О. К. Народное зодчество Пскова. Архитектурное наследие Ю. П. Спегальского. — М.: Стройиздат, 1987.
 Бологов А. А. Псков. — Л.: Лениздат, 1988.
 Достопримечательности Псковской области. / Сост. Л. И. Маляков. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Л.: Лениздат, 1977. — 360 с. — С. 11—22. (3-е изд. — 1981).
 Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по древнему Пскову. — Псков, 1913.
 Скобельцын Б. С., Храброва Н. С. Псков. Памятники древнерусского зодчества. — Л.: Искусство, 1969.
 Скобельцын Б. С., Проханов А. Земля Псковская. Памятники древнерусского зодчества. — Л.: Искусство, 1972.
 Спегальский Ю. П. По Пскову XVII века. — Л., 1974.
 Спегальский Ю. П. Псков. — Л.—М.: Искусство, 1963. — (Архитектурно-художественные памятники городов СССР). (2-е изд. — 1978).
 Спегальский Ю. П. Псков. Художественные памятники. — Л.: Лениздат, 1972.

Ссылки 
 http://www.ruskompas.ru/pskovskaya_oblast_reg/pskov/dost7278.shtml
 http://informpskov.ru/church/51749.html
 https://web.archive.org/web/20130925144511/http://www.pskovcity.ru/ts_gor_prepoloven.htm
 http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=6373
 http://www.golddomes.ru/pskov/pskov4.htm
 
Преполовение
Псков
Псков
Спасо-Елеазаровский монастырь